Montceau ist Namensbestandteil folgender Gemeinden und Kantone in Frankreich:

 Montceau-et-Écharnant, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Montceau-les-Mines, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Ruy-Montceau, Gemeinde im Département Isère
 Kanton Montceau-les-Mines-Nord im Département Saône-et-Loire
 Kanton Montceau-les-Mines-Sud im Département Saône-et-Loire

Siehe auch: 
Monceau 
Monceaux 
Montceaux